Хара Чина има више значења:

 Хара Чина (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хара Чина, Хара Чина Дос (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику